Саївська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Саївська сільська рада — Дніпропетровська область, П'ятихатський район
 Саївська сільська рада — Сумська область, Липоводолинський район